L'Open de Vienne 2018 est un tournoi de snooker pro-am comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve s'est tenue du 10 au  au 15 Reds Köö Wien Snooker Club de Vienne en Autriche. Elle est organisée par la WPBSA.

Il s'agit de la huitième édition de ce tournoi. Elle a réuni des amateurs et neuf joueurs professionnels. Les professionnels ont tous finis en tête de leurs groupes respectifs, à l'exception de Tom Ford. C'est le chypriote Michael Georgiou qui s'impose en finale contre l'Écossais Ross Muir sur le score de 5 frames à 4. Tom Ford a réalisé le meilleur break du tournoi avec un break maximum de 147 points lors des phases de groupe.

Format 
Les joueurs ont été répartis en seize groupes de cinq joueurs dans lesquels le premier se qualifie pour les phases finales. Les joueurs qui terminent deuxièmes et troisièmes de leurs groupes doivent disputer un match supplémentaire à élimination directe, leur permettant ensuite d'accéder aux phases finales.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 8èmes de finaliste : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Phases de groupe 
Les matchs ont été disputés au meilleur des trois manches.

Groupe A 

 Mark King 2–0 Peyman Chitsaz
 Zsolt Fenyvesi 2–0 Daniel Milý
 Peyman Chitsaz 0–2 Azur Ibric
 Mark King 2–0 Zsolt Fenyvesi
 Azur Ibric 0–2 Daniel Milý
 Peyman Chitsaz 0–2 Zsolt Fenyvesi
 Azur Ibric 0–2 Mark King
 Daniel Milý 2-0 Peyman Chitsaz
 Zsolt Fenyvesi 2-0 Azur Ibric
 Daniel Milý 0-2 Mark King

Groupe B 

 Thomas Janzso 2–0 Patrik Oberkofler
 Tom Ford 2–0 Clemens Kunkel
 Patrik Oberkofler 1–2 Enrik Tenk
 Thomas Janzso 2–0 Tom Ford
 Enrik Tenk 0–2 Clemens Kunkel
 Patrik Oberkofler 0–2 Tom Ford
 Enrik Tenk 0–2 Thomas Janzso
 Clemens Kunkel 2-0 Patrik Oberkofler
 Tom Ford 2-0 Enrik Tenk
 Clemens Kunkel 0-2 Thomas Janzso

Groupe C 

 Jimmy Robertson 2–0 Patrick Ruß
 Garry Balter 2–0 Andreas Hinterreiter
 Patrick Ruß 0–2 Martin Forman
 Jimmy Robertson 2–1 Garry Balter
 Martin Forman 1–2 Andreas Hinterreiter
 Patrick Ruß 0–2 Garry Balter
 Martin Forman 0–2 Jimmy Robertson
 Andreas Hinterreiter 2-1 Patrick Ruß
 Garry Balter 2-0 Martin Forman
 Andreas Hinterreiter 0-2 Jimmy Robertson

Groupe D 

 Robert Milkins 2–0 Franz Kovacs
 Alexander Tröster 2–1 Michael Peyr
 Franz Kovacs 0–2 Jirí Blažek
 Robert Milkins 2–0 Alexander Tröster
 Jirí Blažek 1–2 Michael Peyr
 Franz Kovacs 1–2 Alexander Tröster
 Jirí Blažek 0–2 Robert Milkins
 Michael Peyr 2-1 Franz Kovacs
 Alexander Tröster 2-1 Jirí Blažek
 Michael Peyr 0-2 Robert Milkins

Groupe E 

* Reskušić a perdu la première manche par application de la "three miss rule"

 Mark Davis 2–0 Marcel Rešovský
 Kevin Čižmarovič 2–0 Nino Reskušić
 Marcel Rešovský 0–2 Andreas Jurdak
 Mark Davis 2–0 Kevin Čižmarovič
 Andreas Jurdak 1–2* Nino Reskušić
 Marcel Rešovský 0–2 Kevin Čižmarovič
 Andreas Jurdak 0–2 Mark Davis
 Nino Reskušić 2-0 Marcel Rešovský
 Kevin Čižmarovič 2-0 Andreas Jurdak
 Nino Reskušić 0-2 Mark Davis

Groupe F 

 Michael Georgiou 2–0 Michael Rammler
 Mario-Željo Milošević 2–1 Marco Stoß
 Michael Rammler 0–2 Garri Kozhanovskiy
 Michael Georgiou 2–0 Mario-Željo Milošević
 Garri Kozhanovskiy 0–2 Marco Stoß
 Michael Rammler 0–2 Mario-Željo Milošević
 Garri Kozhanovskiy 0–2 Michael Georgiou
 Marco Stoß 2-0 Michael Rammler
 Mario-Željo Milošević 2-0 Garri Kozhanovskiy
 Marco Stoß 0-2 Michael Georgiou

Groupe G 

 Alexander Ursenbacher w/o–w/d Matthew Hudson
 Lorin Druta 2–1 Adam Horáček
 Matthew Hudson w/d–w/o Robert Parik
 Alexander Ursenbacher 2–0 Lorin Druta
 Robert Parik 0–2 Adam Horáček
 Matthew Hudson w/d–w/o Lorin Druta
 Robert Parik 0–2 Alexander Ursenbacher
 Adam Horáček w/o-w/d Matthew Hudson
 Lorin Druta 2-0 Robert Parik
 Adam Horáček 0-2 Alexander Ursenbacher

Groupe H 

 Allan Taylor 2–0 Aamir Husain
 Jan Jelenić 2–1 Benjamin Stoppacher
 Aamir Husain 0–2 Jakub Rendla
 Allan Taylor 2–1 Jan Jelenić
 Jakub Rendla 1–2 Benjamin Stoppacher
 Aamir Husain 0–2 Jan Jelenić
 Jakub Rendla 0–2 Allan Taylor
 Benjamin Stoppacher 1-2 Aamir Husain
 Jan Jelenić 2-0 Jakub Rendla
 Benjamin Stoppacher 0-2 Allan Taylor

Groupe I 

 Ross Muir 2–0 Ján Chren
 Bernhard Müllner 2–0 Bernhard Wallner
 Ján Chren 1–2 Arno Wild
 Ross Muir 2–0 Bernhard Müllner
 Arno Wild 0–2 Bernhard Wallner
 Ján Chren 0–2 Bernhard Müllner
 Arno Wild 0–2 Ross Muir
 Bernhard Wallner 2-1 Ján Chren
 Bernhard Müllner 2-0 Arno Wild
 Bernhard Wallner 0-2 Ross Muir

Groupe J 

 Florian Nüßle 2–0 Kristof Singer
 Florian Thaler 2–1 Danijel Vranješ
 Kristof Singer 0–2 Emanuel Stegmeier
 Florian Nüßle 2–0 Florian Thaler
 Emanuel Stegmeier 0–2 Danijel Vranješ
 Kristof Singer 0–2 Florian Thaler
 Emanuel Stegmeier 0–2 Florian Nüßle
 Danijel Vranješ 2-0 Kristof Singer
 Florian Thaler 2-0 Emanuel Stegmeier
 Danijel Vranješ 0-2 Florian Nüßle

Groupe K 

 Stephen Croft 2–0 Florian Toth
 Jérôme Liedtke 2–0 Daniel Seyser
 Florian Toth 1–2 Joachim Gantner
 Stephen Croft 2–0 Jérôme Liedtke
 Joachim Gantner 1–2 Daniel Seyser
 Florian Toth 0–2 Jérôme Liedtke
 Joachim Gantner 0–2 Stephen Croft
 Daniel Seyser 2-0 Florian Toth
 Jérôme Liedtke 2-1 Joachim Gantner
 Daniel Seyser 0-2 Stephen Croft

Groupe L 

 Jean-Marie Hustin w/o–w/d Manasawin Phetmalaikul
 Lukáš Křenek 2–0 Alen Rašan
 Manasawin Phetmalaikul w/d–w/o Benjamin Buser
 Jean-Marie Hustin 2–1 Lukáš Křenek
 Benjamin Buser 1–2 Alen Rašan
 Manasawin Phetmalaikul w/d–w/o Lukáš Křenek
 Benjamin Buser 0–2 Jean-Marie Hustin
 Alen Rašan w/o-w/d Manasawin Phetmalaikul
 Lukáš Křenek 2-0 Benjamin Buser
 Alen Rašan 0-2 Jean-Marie Hustin

Groupe M 

 Hans Nirnberger 2–0 Christopher Posch
 Jan Matějíček 2–1 Oskar Charlesworth
 Christopher Posch 1–2 Ebrahim Baghi
 Hans Nirnberger 2–0 Jan Matějíček
 Ebrahim Baghi 0–2 Oskar Charlesworth
 Christopher Posch 0–2 Jan Matějíček
 Ebrahim Baghi 0–2 Hans Nirnberger
 Oskar Charlesworth 2-0 Christopher Posch
 Jan Matějíček 2-0 Ebrahim Baghi
 Oskar Charlesworth 0-2 Hans Nirnberger

Groupe N 

 Philipp Koch 2–1 Bero Cerinski
 Paul Schopf 2–1 Tiziano Guerra
 Bero Cerinski 2–1 Rick Kraaijeveld
 Philipp Koch 2–0 Paul Schopf
 Rick Kraaijeveld 2–1 Tiziano Guerra
 Bero Cerinski 0–2 Paul Schopf
 Rick Kraaijeveld 1–2 Philipp Koch
 Tiziano Guerra 2-0 Bero Cerinski
 Paul Schopf 2-0 Rick Kraaijeveld
 Tiziano Guerra 0-2 Philipp Koch

Groupe O 

 Bratislav Krastev 2–0 Daniel Dellarich
 Sebastian Hainzl 2–0 Matúš Bučko
 Daniel Dellarich 1–2 Darko Hojan
 Bratislav Krastev 2–0 Sebastian Hainzl
 Darko Hojan 0–2 Matúš Bučko
 Daniel Dellarich 0–2 Sebastian Hainzl
 Darko Hojan 0–2 Bratislav Krastev
 Matúš Bučko 2-1 Daniel Dellarich
 Sebastian Hainzl 2-0 Darko Hojan
 Matúš Bučko 1-2 Bratislav Krastev

Groupe P 

 Daniel Schneider 2–0 Christian Pleschko
 Faris Vučkić 2–1 Vamsikrishna Yanamandra
 Christian Pleschko 1–2 Benjamin Jukan
 Daniel Schneider 2–1 Faris Vučkić
 Benjamin Jukan 1–2 Vamsikrishna Yanamandra
 Christian Pleschko 1–2 Faris Vučkić
 Benjamin Jukan 1–2 Daniel Schneider
 Vamsikrishna Yanamandra 2-1 Christian Pleschko
 Faris Vučkić 2-0 Benjamin Jukan
 Vamsikrishna Yanamandra 1-2 Daniel Schneider

Matchs éliminatoires préliminaires 
Les matchs ont été disputés au meilleur des trois manches.

  Lorin Druta 2–0  Tiziano Guerra
  Florian Thaler 2–0  Andreas Hinterreiter
  Sebastian Hainzl 1–2  Marco Stoß
  Tom Ford 2–0  Daniel Seyser
  Garry Balter 2–0  Danijel Vranješ
  Paul Schopf 2–0  Adam Horáček
  Jérôme Liedtke 2–1  Clemens Kunkel
  Mario-Željo Milošević 2–0  Matúš Bučko
  Kevin Čižmarovič 2–1  Vamsikrishna Yanamandra
  Lukáš Křenek 2–0  Daniel Milý
  Jan Matějíček 2–1  Benjamin Stoppacher
  Alexander Tröster 0–2  Bernhard Wallner
  Zsolt Fenyvesi 2–0  Alen Rašan
  Faris Vučkić 2–0  Nino Reskušić
  Bernhard Müllner 2–0  Michael Peyr
  Jan Jelenić 2–0  Oskar Charlesworth

Phases finales

Finale

Centuries 
Total : 16
 147, 110  Tom Ford
 138, 124, 103  Alexander Ursenbacher
 127, 105, 100  Mark King
 122  Mark Davis
 121  Sebastian Hainzl
 120, 107  Ross Muir
 110, 101  Jimmy Robertson
 109, 106  Michael Georgiou

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Références 

Open de Vienne de snooker
Événement sportif international en Autriche
Snooker en 2018